Эрбин ап Эрбиг (; V век) — король в юго-восточном Уэльсе, в начале V века.

Эрбин был сыном Эрбика ап Мейрига ап Карадога, и женат на дочери Константина, где под Константином подразумевается Кустенин, сын Магна Максима. Ничего подробного о его жизни неизвестно. У него, возможно, было три сына — Иднерт, Ниннио и Пейбио.

Примечания

Источники 
  

Правители Европы VI века
Монархи Уэльса